Dékány István (1886–1965) filozófus
 Dékány István (1940) filmrendező